Гурген Джордж Докмеджян младший (; 6 июня 1928, , Нью-Йорк — 8 мая 2018, Лонг-Бич, Калифорния) — американский политик-республиканец армянского происхождения, 35-й губернатор Калифорнии (1983—1991) и бывший Генеральный прокурор Калифорнии (1979—1983).

Биография 
Родился в городе Минэндс (штат Нью-Йорк) в семье армянских эмигрантов из Османской империи. В 1949 году окончил  со степенью бакалавра искусств по социологии, в 1952 году получил степень доктора права в Университете Святого Иоанна в Нью-Йорке. С 1953 по 1955 год служил в Армии США, был военным юристом.

В 1955 году Докмеджян переехал в Калифорнию, занимался частной юридической практикой в городе Лонг-Бич. В 1962 году он был избран в , в 1966 году — в , c 1970 года — лидер сенатского большинства.

В 1978 году победил на выборах генерального прокурора Калифорнии и занимал эту должность с 1979 по 1983 год. Был активным сторонником сохранения смертной казни и противником употребления каннабиса.

В 1983 году Докмеджян был избран губернатором Калифорнии, одержав победу над мэром Лос-Анджелеса, демократом Томом Брэдли.

Был женат на Глории Саатжян, имел 3 детей.

Примечания

Ссылки 
 George Deukmejian.

Выпускники Сиенского колледжа
Выпускники университета Сент-Джонс (Нью-Йорк)
Выпускники Школы права Университета Сент-Джонс (Нью-Йорк)
Губернаторы Калифорнии
Генеральные прокуроры Калифорнии
Персоналии по алфавиту
Члены Республиканской партии США от Калифорнии
Члены Ассамблеи штата Калифорния
Члены Сената Калифорнии